Сен-Фрон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара
 Сен-Фрон — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Нёйи-Сен-Фрон
 Нёйи-Сен-Фрон (кантон)
 Сен-Фрон-д’Алем
 Сен-Фрон-сюр-Низон
 Фрон